Andrew Cowan ist der Name folgender Personen:

* Andrew Cowan (Rennfahrer) (1936–2019), britischer Automobilrennfahrer
 Andrew Cowan (Autor) (* 1960), englischer Autor